

Geografia 
 San Pantaleo  – frazione di Dolianova in provincia del Sud Sardegna
 San Pantaleo  – frazione di Olbia
 San Pantaleo  – antico borgo del quartiere genovese di Staglieno
 Cattedrale di San Pantaleo  – cattedrale di Dolianova in provincia del Sud Sardegna
 Isola San Pantaleo  – isola di Marsala in provincia di Trapani

Santi 
 San Pantaleo  – variante popolare di San Pantaleone di Nicomedia.

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pantaleo
 Chiesa di San Pantaleone
 Pantaleo